Die Abkürzung OLS steht für:
 die UN-Mission Operation Lifeline Sudan
 ordinary least squares ( für gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate), siehe Methode der kleinsten Quadrate
 die Fußball-Oberliga Süd und andere Sportarten
 Oberlandstrasse, eine geplante Hauptstrasse im Kanton Thurgau, Schweiz
 die OpenGIS Location Service, auch OpenLS genannt
 den Ottawa Linux Summit in Kanada, siehe Linuxtag
 den IATA-Code von Olsobip in Papua-Neuguinea 
 Optical Landing System, ein optisches Landesystem aus der Luftfahrt
 die Optiliga an der Schlei
 den finnischen Sportverein Oulun Luistinseura
 Sol Líneas Aéreas, eine argentinische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Obere-Luftweg-Syndrom, auch brachycephales Syndrom, siehe Brachycephalie

Ols steht für:
 eine dänische Namensform von Olaf
 Ols-et-Rinhodes, eine französische Gemeinde
 den piemontesischen und okzitanischen Namen der Gemeinde Oulx in der Provinz Turin, Italien

OLS